Haddenham, un village anglais du Buckinghamshire
 Haddenham, un village anglais du Cambridgeshire